Иван Николаевич Брынзов (настоящее имя—Исаак Наумович Шмульзон; 24 декабря или 25 декабря 1901—29 марта 1953) — советский военный деятель, генерал-майор инженерных войск, участник Гражданской и Великой Отечественной войны.

Биография 
Родился 24 или 25 декабря 1901 в Новограде-Волынском. Обучался в гимназии, которую закончил в 1918. В 1919 добровольцем ушел в Красную армию, участвовал в  Гражданской войне. В  1934 году окончил командно-инженерный факультет ВИА РККА. В 1938 стал начальником начальник Курсов усовершенствования командно-начальствующего состава инженерных войск Красной Армии.

Великая Отечественная война 
В апреле-августе 1942 занимал должность командира 3-ей сапёрной армии. В период 1942-1944 занимал должности заместителя командующего: 1-й; 62-й и 2-й гвардейской армий. В период  1944-1946 годах занимал должность заместителя начальника Военной инженерной академии им. В.В. Куйбышева. 
1947 году окончил Высшие курсы при Военной академии Генерального штаба им. К.Е. Ворошилова и был назначен,  старшим преподавателем академии Генерального штаба.
Скончался 29 марта 1953 года в Москве. Похоронен там же.

Награды 
 Орден Ленина (21.02.1945)
 3 ордена Красного Знамени (19.06.1943, 3.11.1944, 15.11.1950)
 Орден Кутузова II степени (16.05.1944)
 Орден Отечественной войны I степени (17.09.1943)
 Орден Красной Звезды
 Медаль «За боевые заслуги» (11.04.1940)
 Ряд других медалей

Ссылки 
 
 

Участники Гражданской войны в России (красные) 
Сапёры Великой Отечественной войны
Командующие армиями в Великой Отечественной войне
Члены КПСС
Выпускники Военно-инженерной академии имени В. В. Куйбышева
Преподаватели Военно-инженерной академии имени В. В. Куйбышева
Преподаватели Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации
Похороненные в Москве